

Hôpital du Saint-Esprit (Heilig-Geist-Spital) à Mayence.
 Hôpital du Saint-Esprit (Heilig-Geist-Spital) à Nuremberg.

Hôpital du Saint-Esprit, nom initial de l'Hôpital général de Dijon.
 Hôpital du Saint-Esprit à Paris.
 Hôpital du Saint-Esprit à Provins.
 Hôpital du Saint-Esprit à Troyes.

Voir aussi 

 
 Temple du Saint-Esprit de Besançon, ancien Hospice du Saint-Esprit à Besançon.
 Hospice du Saint-Esprit (Heiligen-Geist-Hospital) à Lübeck.